Vaarasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaarasaari (ö i Lappland, Tornedalen), 
 Vaarasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Vaarasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Vaarasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar